Sayre ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sayre (Alabama)
 Sayre (Arkansas)
 Sayre (Kansas)
 Sayre (Ohio)
 Sayre (Oklahoma)
 Sayre (Pennsylvania)
 Sayre Woods (New Jersey)
 Sayre Township (Beckham County, Oklahoma)

und der Familienname von:
 David Sayre (1924–2012), US-amerikanischer Kristallograph und Entwickler der Röntgenbeugungs-Mikroskopie
 Gertrude Sayre (1900–1960), US-amerikanische Journalistin
 Jill Sayre (* 1976), US-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin, Filmproduzentin, Drehbuchautorin und Kamerafrau
 Joel Sayre (1900–1979), US-amerikanischer Schriftsteller, Journalist und Drehbuchautor
 John Sayre (* 1936), US-amerikanischer Ruderer
 Liesel Bachem Sayre (1919–2014), deutsch-US-amerikanische Übersetzerin und Librettistin
 Lewis Albert Sayre (1820–1900), US-amerikanischer Orthopäde
 Nora Sayre (1932–2001), US-amerikanische Journalistin, Filmkritikerin und Essayistin
 Robert M. Sayre (1924–2016), US-amerikanischer Diplomat